Maclise oder MacLise ist der Familienname folgender Personen:

 Angus MacLise (1938–1979), US-amerikanischer Schlagzeuger, Komponist, Dichter und bildender Künstler
 Daniel Maclise (1806–1870), irischer Maler